A 2011–2012-es LEN-bajnokok ligája a legrangosabb európai vízilabda-versenysorozat, amelyet az Európai Úszószövetség ír ki és szervez.

Részt vevő csapatok 

Zárójelben nemzeti bajnokságában elért helyezése olvasható.

Selejtező

1. selejtezőkör 
Az 1. selejtezőkörbe sorolt 13 csapatot két csoportra bontották úgy, hogy egy hét-, illetve egy hatcsapatos csoportot képeztek. Az azonos csoporton belüli csapatok egy adott helyszínen körmérkőzéses rendszerben mérkőztek meg egymással, azaz minden csapat minden csapattal egyszer játszott. A csoportok első négy helyezett csapata továbbjutott a második selejtezőkörbe, míg az 5. és a 6. helyezett csapatok, illetve az A csoport 7. helyezettje a vízilabda-Európa-kupa 2. selejtezőkörében folytatta.

A csoport 
A csoportmérkőzéseket Marseille-ben rendezték.

B csoport 
A csoportmérkőzéseket Kotorban rendezték.

2. selejtezőkör 
Az előző kör nyolc továbbjutó csapatához újabb nyolc csapat csatlakozott: az olasz, a szerb, a horvát, a magyar, a montenegrói, a görög, az orosz és a német vízilabda-bajnokságok ezüstérmes csapatai. Ebben a körben négy, egyaránt négycsapatos csoportot képeztek.

C csoport 
A csoportmérkőzéseket Vuliagméniben rendezték.

D csoport 
A csoportmérkőzéseket Szegeden rendezték.

E csoport 
A csoportmérkőzéseket Újvidéken rendezték.

Megjegyzés: A csoport végeredményének kiszámításakor a három hatpontos csapat egymás elleni eredményét vették figyelembe, mely alapján a CN Marseille 19–17-es gólkülönbséggel az 1., a Vojvodina 18–17-es gólkülönbséggel a 2., míg az ASC Duisburg 15–18-as gólkülönbséggel a 3. helyen végzett.

F csoport 
A csoportmérkőzéseket Zágrábban rendezték.

Csoportkör 
A csoportkörben nyolc csapat, az olasz, a szerb, a horvát, a magyar, a montenegrói, a görög, az orosz és a német vízilabda-bajnokságok bajnokcsapatai csatlakoztak a selejtezők nyolc továbbjutójához. A 16 csapatot négy, egyaránt négycsapatos csoportra bontották, melyekben a csapatok körmérkőzéses, oda-visszavágós rendszerben mérkőztek meg egymással, azaz minden csapat hat mérkőzést játszik. A csoportok első két helyen végzett csapata továbbjutott az egyenes kieséses rendszerbe, a 3. és 4. helyezettek pedig kiestek.

Sorsolás 
A 2011. október 16-i belgrádi sorsolást három-három magyar és horvát, két szerb, montenegrói, és görög, valamint egy olasz, orosz, német és francia csapat várta. A 16 csapatot négy csoportba, ún. „kalapok”-ba osztották, majd minden kalapból egy-egy csapatot sorsoltak minden egyes csoportba.

A kalapbeosztás a következő volt:
 1. kalap: Jug CO Dubrovnik, Partizan Raiffaisen, Ferla Pro Recco, Budva M:Tel
 2. kalap: Olimbiakósz, ZF-Eger, Szpartak Volgográd, Spandau 04 Berlin
 3. kalap: Mladost Zagreb, Szeged Beton, CN Marseille, NÓ Vuliagméni
 4. kalap: Primorje EB Rijeka, TEVA-Vasas-UNIQA, Jadran Herceg Novi, Vojvodina

A sorsoláskor az az érdekes szituáció állt elő, hogy a három magyar csapat – a címvédő Partizan mellett – ugyanazon csoportba került.

Mérkőzésnapok 
Hivatalos mérkőzésnapoknak az alábbi dátumokat jelölték ki:

 1. forduló: október 22. vagy 23.
 2. forduló: november 9.
 3. forduló: november 26. vagy 27.
 4. forduló: december 14.
 5. forduló: 2012. február  8.
 6. forduló: 2012. február 25.

A csoport

B csoport

C csoport

D csoport

Út a döntőig 
A 2010–11-es szezonhoz képest nemcsak a sorozat neve, hanem a lebonyolítási rendszere is módosult. A „Final Four”, azaz a nagydöntő előtti csoportkört törtölték, és a legjobb 8 csapat már egyenes kieséses rendszerben vívhat a címért.

Negyeddöntők 
A negyeddöntőkbe a csoportkör négy csoportjának győztese és ezüstérmese került. A párosításokat sorsolással alakították ki úgy, hogy minden csoportelsőhöz egy másik csoport 2. helyezettjét sorsolták, a továbbjutásról pedig oda-visszavágós rendszerben döntöttek.

 Csoportelsők
  Primorje EB Rijeka, az A csoport győzteseként
  Jug CO Dubrovnik, a B csoport győzteseként
  A-Híd Szeged Beton, a C csoport győzteseként
  Ferla Pro Recco, a D csoport győzteseként

 Csoportmásodikok
  Budva M:Tel, az A csoport ezüstérmeseként
  Mladost Zagreb, a B csoport ezüstérmeseként
  TEVA-Vasas-UNIQA, a C csoport ezüstérmeseként
  Jadran Herceg Novi, a D csoport ezüstérmeseként

A sorsolást 2012. március 2-án tartották Rómában.

Mérkőzések 

|}

A párharcot 24–21-es összesítéssel a TEVA-Vasas-UNIQA nyerte, és a négyes döntőbe jutott.

A párharcot kettős győzelemmel a Ferla Pro Recco nyerte, és a négyes döntőbe jutott.

A párharcot kettős győzelemmel a Mladost Zagreb nyerte, és a négyes döntőbe jutott.

A párharcot 23–22-es összesítéssel a Primorje EB Rijeka nyerte, és a négyes döntőbe jutott.

„Final Four” – A nagydöntő 
A „Final Four”, azaz a nagydöntő mérkőzéseit a nagyváradi Ioan Alexandrescu Olimpiai Sportuszodában rendezték 2012. május 11-én és 12-én.

Elődöntők

3. helyért

Döntő

Jegyzetek

Források 
 Eredmények az Európai Úszószövetség hivatalos honlapján 

Bajnokokligaja
Bajnokokligaja
Nemzetközi vízilabdakupák